Gent-Wevelgem 1990 var den 52. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 4. april 1990. Løbet blev vundet af Herman Frison, efterfulgt af Johan Museeuw og Franco Ballerini.

Resultater

Eksterne henvisninger 

1990
Cykelløb i 1990